XIV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Киеве по круговой  системе. В нём приняли участие 19 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

В турнире Анатолий Гантварг и Андрис Андрейко набрали по 12½ очков. За звание чемпиона страны в Москве был проведён дополнительный матч. По его итогам чемпионом страны стал Андрис Андрейко. Второе место у Анатолия Гантварга. Третье место занял Вячеслав Щёголев.

Итоговое положение

Дополнительный матч

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1968
Спортивные соревнования в Киеве
1968 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1968 году
Спорт на Украине в 1968 году
Соревнования по шашкам на Украине